EHF Cup 2019-20 er den 39. udgave af EHF Cup for kvinder, som er en turnering for de næstbedste håndboldklubber i Europa for kvinder og arrangeres af European Handball Federation.

Siófok KC fra Ungarn, er forsvarende mestre.

Oversigt 
Oversigt over de kvalificerede hold.

Kvalifikationsrunde

Runde 1
32 kvalificerende hold deltog i EHF Cup's første runde. Seedningspots er følgende:

De første indbyrdes kampe blev spillet den 7. til 8. og anden kamp den. 14.-15. september 2019. Nogle hold spillede begge indbyrdes kampe i samme værtsarena.

|}
Noter

1 Begge kampe blev afviklet af HC Gomel.
2 Begge kampe blev afviklet af HV Quintus.
3 Begge kampe blev afviklet af Super Amara Bera Bera.
4 Begge kampe blev afviklet af ŽRK Kumanovo.
5 Begge kampe blev afviklet af H 65 Höör.
6 Begge kampe blev afviklet af TSV Bayer 04-Werkselfen.
7 Begge kampe blev afviklet af HC Astrakhanochka.
8 Begge kampe blev afviklet af HC Galychanka.
9 Begge kampe blev afviklet af SCM Craiova.
10 Begge kampe blev afviklet af IUVENTA Michalovce.
11 Begge kampe blev afviklet af Byåsen Handball Elite.
12 Begge kampe blev afviklet af Valur.
13 Begge kampe blev afviklet af A.C. PAOK.
14 Begge kampe blev afviklet af Metraco Zagłębie Lubin.

Noter 

2019-20